Cadron Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cadron Township (Cleburne County, Arkansas)
 Cadron Township (Faulkner County, Arkansas)
 Cadron Township (Van Buren County, Arkansas)
 Cadron Township (White County, Arkansas)